Starlight Peak ist der Name folgender Berge:
 Starlight Peak (Südgeorgien) auf Südgeorgien im Südatlantik
 Gipfel in Kalifornien in den Vereinigten Staaten, siehe North Palisade#Starlight Peak